Ким Сониль (, запись ханча отличается), имя также может встречаться кириллицей Ким Сон Иль/Ким Сон Ир и латиницей Kim Sun-il/Kim Seon-il — имя нескольких личностей корейского происхождения:*  (род. 1956) — южнокорейский спортсмен в стрелковом спорте.
  род. 1965) — южнокорейский бейсболист.
  (1970—2004) — южнокорейский переводчик и миссионер, убитый в Ираке.
  (род. 1985) — южнокорейский футболист.